Лос Тустлас има више значења:

 Лос Тустлас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тустлас (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику